86-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2013 год состоялась 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе. Номинанты в 24 категориях были объявлены 16 января 2014 года в 5:38 утра (по местному, калифорнийскому времени) Крисом Хемсвортом и .

Джастин Тимберлейк вёл переговоры на роль ведущего церемонии, но в итоге на этот пост была утверждена телеведущая и актриса Эллен Дедженерес.

86-я церемония называлась в прессе самой предсказуемой и банальной за последние пять лет — ключевые награды были отданы именно тем картинам и персонам, которым их и предсказывали аналитики. Лучшим фильмом года академики признали историческую драму «12 лет рабства», статуэтки за режиссуру был удостоен мексиканец Альфонсо Куарон, постановщик её главного конкурента — технотриллера «Гравитация». Всего этим вечером масштабный проект Куарона был награждён рекордными семью статуэтками, в том числе за музыку и операторскую работу.

Лучшими актёрами первого плана стали Мэттью Макконахи («Далласский клуб покупателей») и Кейт Бланшетт («Жасмин»), второго — партнёр Макконахи по фильму Джаред Лето и дебютантка Лупита Нионго, сыгравшая самую настрадавшуюся рабыню в «12 годах рабства».

Список событий

Трансляция 
3 марта, накануне церемонии, «Первый канал» российского телевидения впервые за историю показа прямых трансляций церемонии вручения премии в России «в связи с большим количеством новостей, связанных с ситуацией вокруг автономной республики Крым и Украины, и возросшим вниманием аудитории к информационным выпускам» принял решение не вести ночной прямой трансляции, ограничившись лишь сокращённой версией, которая была показана, как обычно, поздним вечером следующего дня. 
Есть мнение, что подобное решение было принято из опасения высказываний со сцены по поводу ситуации на Украине. Именно так поступил актёр Джаред Лето, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана: он обратился «ко всем мечтателям, которые смотрят нас сегодня в таких странах, как Украина и Венесуэла» со словами «пока вы боретесь за осуществление своей мечты и переживаете то, что невозможно пережить, мы здесь думаем о вас». В сокращённой версии церемонии, показанной «Первым каналом», эта речь актёра была вырезана.

В США прямую трансляцию церемонии посмотрело 43 миллиона человек, что стало максимальным количеством за последнее десятилетие. Это лучшее достижение для развлекательных программ с 2004 года, когда состоялся показ финальных эпизодов популярного сериала «Друзья». По сравнению с прошлым годом аудитория «Оскара» выросла на шесть процентов, причём, рост зафиксирован во всех возрастных группах, в том числе и среди детей.

Список номинантов и победителей 

Количество наград/общее количество номинаций:
 7/10: «Гравитация»
 3/9: «12 лет рабства»
 3/6: «Далласский клуб покупателей»
 2/2: «Великий Гэтсби» / «Холодное сердце»
 1/5: «Она»
 1/3: «Жасмин»
 0/10: «Афера по-американски»
 0/6: «Небраска» / «Капитан Филлипс»
 0/5: «Волк с Уолл-стрит»
 0/4: «Филомена»
 0/3: «Хоббит: Пустошь Смауга»
 0/2: «Август: Графство Осейдж» / «Внутри Льюина Дэвиса» / «Уцелевший» / «Одинокий рейнджер» / «Гадкий я 2» / «Великий мастер»

Основные категории

Другие категории

Специальные награды

Почётный «Оскар» 
 Анджела Лэнсбери
 Стив Мартин
 Пьеро Този

Награда имени Джина Хершолта 
 Анджелина Джоли

Ход церемонии

Песня памяти кинематографистов 
 В 2014 году песню памяти под характерный видеомонтаж исполнила актриса и певица Бетт Мидлер. Это песня Wind Beneath My Wings из кинофильма 1989 года «На пляже».

Другие песни 
 Знаменитая певица Пинк исполнила на церемонии песню из фильма «Волшебник страны Оз». Выступление было приурочено к 75-летию фильма.
 Впервые за несколько лет на сцене в рамках церемонии прозвучали все песни-номинанты. Их исполнили Карен О, Идина Мензель, Фаррелл Уильямс и U2.

Рекорды церемонии 
 Мерил Стрип вновь обновила свой рекорд по количеству номинаций на премию «Оскар». Теперь их стало 18.
 Дженнифер Лоуренс в свои 23 года побила рекорд Терезы Райт, став самой молодой актрисой с тремя номинациями.
 Джун Скуибб стала второй самой пожилой актрисой, номинированной в категории «лучшая женская роль второго плана». Первой была Глория Стюарт.
 «Афера по-американски» стал вторым фильмом подряд и вторым проектом Дэвида Оуэна Расселла, номинированном во всех четырёх актёрских категориях.
 Ювелирные изделия от швейцарской компании Chopard, которыми украсила себя Кейт Бланшетт, при общей стоимости около 18 миллионов долларов стали самым дорогостоящим комплектом, продемонстрированным на церемонии за последние несколько лет.

См. также 
 «Золотой глобус» 2014 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2014 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США (2014)
 «Золотая малина» 2014 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания 
 Источники	

 Комментарии

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте Американской киноакадемии 
 База данных американской киноакадемии

2014
Кинопремии 2014 года
Март 2014 года
2014 год в Калифорнии
События 2 марта